Островиты  — топоним:

Беларусь 
 Островиты — деревня, Червенский сельсовет, Червенский район, Минская область
 Островиты — упразднённый населённый пункт, деревня, Плюсский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Островиты — озеро в Браславском районе Витебской области в бассейне реки Друйка